

Сухач — село в гміні Толькмицько Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Сухач – населений пункт у Сплітсько-Далматинській жупанії у складі міста Синь